The Walking Dead: Saints & Sinners () — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица в виртуальной реальности, разработанная Skydance Media. Игра основана на серии комиксов «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана. Изначально игра была выпущена для операционной системы Windows в январе 2020 года, а в мае того же года вышла версия для PlayStation 4.

Игровой процесс 
The Walking Dead: Saints & Sinners является игрой в жанре шутера от первого лица. В перестрелке игроки могут укрываться за стенами и другими постройками, находить или создавать своё оружие. Игроки могут располагать штабы в любых зданиях, устраивая засады для врагов или атаковать на расстоянии с огнестрельного оружия, лука или арбалета.

Выпуск 
Первоначально выпущена для операционной системы Windows 23 января 2020 года, а в мае того же года — на PlayStation 4.

Отзывы и критика 

В целом игра получила положительные отзывы от критиков с Metacritic. IGN оценила игру дав ей 9 из 10, прокомментировав: «это фантастический пример, того каким должен быть VR», критик с сайта Destructoid описал игру как: «на данный момент она одна из ведущих игр для VR», дав игре 7,5 из 10.

Сиквел 
Сиквел под названием The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution выйдет для Meta Quest 2 и PlayStation VR в конце 2022 года, а для PlayStation VR2 — в 2023 году.

Примечания 

Saints & Sinners
Компьютерные игры 2020 года
Шутеры от первого лица
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation VR
Игры для Oculus Rift
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в США